Проклятие фараонов:
 Проклятие фараонов — проклятие, которое якобы постигает всякого, кто прикасается к могилам царских особ и мумиям Древнего Египта.
 Проклятие фараонов — документальный фильм 2009 года режиссёров Александра Колесникова и Алексея Горовацкого.